Хиндахский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Тляратинском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Хиндах.

Население

Состав 

В 2018 г. постановлением НС РД в составе сельсовета образован новый населенный пункт — Албания.

Примечания 

Муниципальные образования Тляратинского района
Сельские поселения Дагестана